est une expression anglaise signifiant « notre amour ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 

 , titre anglais de , film hongrois de  sorti en 2000.

Musique

Album 

 , album de Caribou sorti le  ;
 , album des Twins sorti le .

Chanson 
 , chanson de Natalie Cole présente sur l'album  sorti le .

Voir aussi